Адмиралте́йский сад
 Адмиралтейский сад — прежнее название Александровского сада в Санкт-Петербурге
 Адмиралтейский сад — сад на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге